Сходня или схóдни () — нестационарная, переносная доска со специальными планками для предотвращения скольжения обуви, которая оборудована леерным ограждением и служит для перемещения с судна на берег и обратно. В последнее время доску заменяют сходнями в ступенчатом исполнении (ступени специально изогнуты). Сама доска делается из лёгкого сплава типа дюралюминия или из доски с дюралюминиевыми рёбрами жёсткости. Верхняя сторона сходни снабжена крюками, а противоположная сторона оборудована колёсами или валиком для скольжения по поверхности (в связи с движениями судна относительно берега). Были и пластмассовые сходни в 1960-х годах, но они не прижились (смотри пример из спецификации внизу).

Сходню моряки не называют «трапом».

Установка сходни 

Небольшая сходня легко устанавливается силами палубной команды.

Сходня с поверхностью доски и планками на ней не может обеспечить безопасный подъём или спуск человека, если она установлена под углом более 30-ти градусов к горизонтальной поверхности. Поэтому есть сходни ступенчатого исполнения с закруглёнными ступеньками, что создаёт хорошую опору при углах не более 60-ти градусов к горизонту. Пример такой сходни — заводская сходня судоремонтного завода Huandao (Китай).

Сходни со стационарным ограждением (релингами) тяжелее и как правило используются портом или судоремонтным заводом также для связи судно-берег. Такую сходню можно установить только краном.
Часто делают сходню члены команды судна собственными силами из стали и дерева — такая сходня тяжелее обычной.

Просто брошенную от борта судна (фальшборта) до причала доску без всякого ограждения также называют «сходней». Однако, за такую сходню могут наказать проверяющие. Представители порта и стивидоры имеют право отказаться пользоваться необорудованной сходней в связи с несоблюдением техники безопасности.

Есть такое международное понятие MADE FAST — закрепились, ошвартовались, то есть окончание швартовки и судно готово к приёму властей порта. Считается, что судно закончило швартовку в момент окончательной и полной установки правильно оборудованного трапа или сходни с судна на берег, не в момент закрепления последнего швартова.

Литература 
 Department of the Marine and Natural Resources/ Marine Notice No.38 of 2000 — Notice to all shipowners, shipmasters, harbour agents and stevedores. SHIP TO SHORE ACCESS
 Морской энциклопедический справочник в двух томах под редакцией академика Н. Н. Исанина. Ленинград, «Судостроение», 1987 год. Том второй, стр. 297
 Спецификация т/х «Тойво Антикайнен»

Морские термины
Дельные вещи